est un mot anglais signifiant « après ».

 peut désigner un :

album
 After, troisième album d'Ihsahn sorti en 2010.

film
 After, film espagnol d'Alberto Rodríguez sorti en 2009 ;
 After, film français de Géraldine Maillet sorti en 2012 ;
 After, film américain de Pieter Gaspersz sorti en 2014 ;
 After, série de films :
 After : Chapitre 1 (ou After : La Rencontre), film américain de Jenny Gage, sorti en 2019 (adaptation du roman par Anna Todd) ;
 After : Chapitre 2 (ou After : La Collision), film américain de Roger Kumble ;
 After : Chapitre 3 (ou After : la Chute), film américain de Castille Landon, sorti en 2021 ;
 After : Chapitre 4 (ou After : L'Éternité), film américain de Castille Landon, sorti en 2022.

roman
 After, roman d'Anna Todd publié en 2014.